El Disseny Hub Barcelona és un edifici de les darreres tendències de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És la seu principal del Museu del Disseny de Barcelona.

Descripció 
L'edifici està situat a la plaça de les Glòries obra de MBM arquitectes, l'estudi format per Oriol Bohigas, Josep Martorell, David Mackay, Oriol Capdevila i Francesc Gual. La part més visible de l'edifici està afrontada a la plaça de les Glòries plantejat també com un espai de pas entre el barri del Clot i del Ploblenou i nou centre cultural del Districte 22@, formant part també del projecte renovador de la plaça de les Glòries juntament amb la Torre Agbar i el nou edifici del mercat dels Encants. Disposa de dues entrades: una pel carrer d'Àvila i una altra per la plaça de les Glòries les quals es troben en un únic vestíbul que distribueix l'espai i els accessos a diversos serveis.

El terreny presentava un gran desnivell que s'ha aprofitat per a les plantes subterrànies. Per sota del nivell de la plaça trobem dues plantes soterrades i un entresòl amb les sales de reserva i la gestió del Museu del Disseny, les oficines, la biblioteca pública del Clot.

L'espai superior té forma de paral·lelepípede tallat al biaix, en tres plantes i hi trobem l'auditori de 320 seients (593 m2) a la planta superior i sales d'exposicions a les altres.

L'edifici també es plantejava de manera sostenible amb diversos recursos com són la construcció amb materials simples (plaques de zinc, ferro fos, vidre, formigó, alumini, fusta), l'ús de panells fotovoltaics instal·lats a la coberta, la reutilització d'aigües pluvials, l'aprofitament de la llum natural a través de lluernes i l'ús de la inèrcia tèrmica.

Història 
El projecte s'inicià el juny de 2001, any en el qual h iva haver el concurs d'idees per a un museu a la plaça de les Glòries. La primera pedra es va posar el juliol del 2009 pel conseller de Cultura Joan Manuel Tresserres i l'alcalde Jordi Hereu. L'edifici es va acabar el 2013 i el 14 de desembre de 2014 es va inaugurar el Museu del Disseny.

Referències 

Patrimoni monumental del districte de Sant Martí
Museu del Disseny de Barcelona
Edificis del districte de Sant Martí
MBM arquitectes
El Parc i la Llacuna del Poblenou